Francis Lee (voetballer), een Brits oud-voetballer
Francis Lee (filmmaker), een Brits acteur en regisseur